Lentariaceae är en familj av svampar. Lentariaceae ingår i ordningen Gomphales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Bildgalleri 

Basidiesvampar
Lentariaceae